Paroithona är ett släkte av kräftdjur. Paroithona ingår i familjen Oithonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Paroithona